Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ Украины) регулирует трудовые отношения работников, правовые основы и гарантии осуществления гражданами права распоряжаться своими способностями к труду на Украине.

Один из Кодексов Украинской ССР, действующий в государстве Украина.
За прошедшие годы в КЗоТ Украины из 261 пунктов кодекса законов о труде были изменены 221.

Структура кодекса 
 Глава I: Общие положения
 Глава II: Коллективный договор
 Глава III: Трудовой договор
 Глава III-A: Обеспечение занятости высвобождаемых работников
 Глава IV: Рабочее время
 Глава V: Время отдыха
 Глава VI: Нормирование труда
 Глава VII: Оплата труда
 Глава VIII: Гарантии и компенсации
 Глава IX: Гарантии при возложении на работников материальной ответственности за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации
 Глава X: Трудовая дисциплина
 Глава XI: Охрана труда
 Глава XII: Труд женщин
 Глава XIII: Труд молодежи
 Глава XIV: Льготы для работников, совмещающих работу с обучением
 Глава XV: Индивидуальные трудовые споры
 Глава XVI: Профессиональные союзы, участие работника в управлении предприятиями, учреждениями, организациями
 Глава XVI-A: Трудовой коллектив
 Глава XVII: Государственное социальное страхование
 Глава XVIII: Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде

См. также 

 Законопроект №2342
 Конституция Украины
 Уголовный кодекс Украины
 Гражданский кодекс Украины
 Уголовно-исполнительный кодекс Украины
 Гражданский процессуальный кодекс Украины
 Жилищный кодекс Украины

Ссылки 
 Кодекс законов о труде Украины (Кодекс законів про працю України)
 Кодекс законов о труде Украины (Кодекс законів про працю України) на русском языке

Кодексы Украины
1971 год в праве
Трудовые кодексы
Появились в 1971 году на Украине